Angelica Morrone di Silvestri – fondista italiana naturalizzata dominicense
 Gary di Silvestri – fondista statunitense naturalizzato dominicense